Hermopolis Magna, de hoofdstad van de 15de nome van Opper-Egypte
 Hermopolis Parva of Hermopolis Mikra, de naam van twee steden in Neder-Egypte:
 Bah, voormalige hoofdstad van de 15e nome van Neder-Egypte, het huidige el-Baqliya
 Behdet, voormalige hoofdstad van de 3e nome van Neder-Egypte, het huidige Damanhur
Hermopolis Parva (bisdom), een titulair bisdom

Zie ook

 Ermoupoli, stad op het eiland Syros, Cycladen